Dávid Bondra (né le  à Annapolis, État du Maryland aux États-Unis) est un joueur de hockey sur glace possédant les nationalités slovaque et américaine. Il est le fils de Peter Bondra et le neveu de Juraj Bondra.

Biographie

Carrière en club 
Il est sélectionné au premier tour par le Metallourg Magnitogorsk, en vingt et unième position au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010 lorsqu'il jouait pour les Nationals JR. de Washington.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il est sélectionné pour son premier championnat du monde en 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 || Little Capitals de Washington || AYHL ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Little Capitals de Washington || AYHL ||5 ||5 ||2 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Team Maryland || AYHL ||22 ||17 ||15 ||32 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Team Maryland || AYHL ||22 ||6 ||13 ||19 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Nationals de Washington Jr. || AtJHL ||38 ||13 ||4 ||17 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Nationals de Washington Jr. || AtJHL ||40 ||22 ||29 ||51 ||44 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 || Steel de Chicago || USHL || 58|| 4|| 5|| 9|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Chiefs de Chilliwack || LHCB || 59|| 22|| 41|| 63|| 37|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2012-2013 || Spartans de Michigan State || NCAA || 35|| 0|| 3|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Spartans de Michigan State || NCAA || 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Spartans de Michigan State || NCAA || 15|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Spartans de Michigan State || NCAA || 13|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK ŠKP Poprad || Extraliga Slovaque || 52 || 9 || 11 || 20 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || HK ŠKP Poprad || Extraliga Slovaque || 53 || 6 || 12 || 18 || 32 || 4 || 1 || 1 || 2 || 12 
|-
| 2018-2019 || HK ŠKP Poprad ||Extraliga Slovaque || 53 || 22 || 13 || 35 || 34 || 12 || 2 || 4 || 6 || 4
|-
| 2019-2020 || HC Red Star Kunlun || KHL ||18 || 1|| 2|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Red Star Kunlun || KHL ||15 || 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Kometa Brno || Extraliga Tchèque || 30|| 4|| 2|| 6|| 18|| 9|| 0|| 1|| 1|| 24

Internationales 

| 2009 || align="left"|Défi mondial U17 || 5 || 1 || 3 || 4 || 8 || align="left"|  du groupe B
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde U18 || 6 || 0 || 3 || 3 || 16 || align="left"|  place
|-
| 2011-2012 || align="left"|International-jr || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || align="left"| 
|-
| 2017-2018 || align="left"|International || 16 || 3|| 4 || 7 || 4 || align="left"| 
|-
| 2018 || align="left"|Championnat du monde ||  7||1||1||2||0 || align="left"|  place
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 2|| 1 || 0 || 1 || 0 || align="left"|

Références

Naissance en août 1992
Naissance à Annapolis
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Michigan Tech
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Metallourg Magnitogorsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Spartans de Michigan State
Joueur du HK Poprad
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du Steel de Chicago
Joueur du HC Brno